Theseus — Return of the Hero — компьютерная игра в жанре action, разработанная компанией Sigma Team. Выпущена в декабре 2005 года. Является логическим продолжением игры Alien Shooter. Распространяется бесплатно (по freeware-схеме). Доступна для скачивания на официальном сайте. Игра является stand-alone дополнением к Alien Shooter.

Сюжет 
Монстры населили половину земного пространства. Все люди вышли на борьбу с нашествием. Кто сможет им противостоять?

В далеком европейском городе происходит нечто страшное: уничтожено практически всё население, источник появления монстров неизвестен, но они множатся и наращивают мощь.

Времени мало, и только Тесей, герой данной игры, может помочь выжить в этой дьявольской бойне. Чтобы спасти город, ему необходимо преодолеть лесные чащи, очистить от чужих фермерские постройки, проникнуть в город и вычистить логово чужих. Также необходимо спасти всех выживших.

Игровые новшества 
 2 режима игры: кампания и бойня;
 10 миссий, действие которых происходит в основном на открытых пространствах;
 множество игровых локаций: лес, ферма, шоссе, городские улицы, подземелья и лабиринт;
 погодные эффекты, динамическая смена дня и ночи на протяжении уровня;
 дополнительные задания на каждую миссию;
 6 видов оружия( в android-версии 9 видов оружия);
 возможность стрельбы из стационарного оружия и бронетехники;
 множество специального оборудования, в том числе радар монстров;
 развитие четырёх параметров главного героя благодаря имплантатам;
 магазин с возможностью покупки оборудования между миссиями;
 Помимо классических монстров из Alien Shooter, в игре присутствуют 3 новых вида монстров: Твари-монстры похожие на Пауков из Alien Shooter только имеют 4 а ни 6 ног, а также более тёмный цвет кожи и более маленькое тело. Гораздо быстрее и опаснее Пауков. Также плюются кислотой и делятся на подвиды(кроме синего).Смертоносы-летающие монстры, похожие на летучих мышей. Плюются кислотой спрессованной в капсулы. Личинки-представляют собой существ похожих на жуков, размером с  кошку или небольшую собаку. Личинки абсолютно беспомощны, поэтому при приближении к противнику взрываются расплёскивая кислоту во все стороны. Встречаются  на 2-х последних уровнях(в последнем охраняют Матку). Смертоносы и личинки не делятся на подвиды.
  2 босса в конце игры : Минотавр-огромный(5-6 метров ростом) прямоходящий монстр, закованный в броню и рогатый шлем(отсюда и имя).Сначала стреляет из лазерного пулемёта, а когда теряет силы атакует огнемётом. Матка- главный монстр, прародитель всех других монстров. Имеет паучье тело, драконью голову и хвост. Сама матка не может нанести урон игроку, но при приближении к ней игрока со всех сторон начинают атаковать Личинки. Они будут нападать на игрока пока Матка не будет уничтожена.
 Пауки не присутствуют в Кампании -они есть только в Бойне.

Интересные факты  
 
 На билбордах в игре часто можно видеть рекламу Alien Shooter 2.
 На парашютах в начале некоторых миссий написано название игры.

Ссылки 
 Официальный сайт Sigma Team
 Страница игры на английском сайте Sigma Team

Компьютерные игры 2005 года
Аркады
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России